Liski peut désigner :

Toponymie
en 
 Liski, un village dans la province de Khorasan méridional

en 
 Liski, une ville de l'oblast de Voronej
 Liski, un village de l'oblast de Kaliningrad

en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Liski, un village de la gmina de Dołhobyczów du powiat de Hrubieszów  
 Liski, un village de la gmina de Horodło du powiat de Hrubieszów  

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Liski, un village du powiat de Bartoszyce 
 Liski, un village du powiat d'Ełk 
 Liski, un village du powiat de Gołdap 
 Liski, un village du powiat de Pisz